

Cinema 
 Zombi – film del 1978 diretto da George A. Romero

Mitologia 
 Zombi o Zombie – morti viventi della mitologia vudù e dell'immaginario comune

Musica 
 Zombi – duo synthwave statunitense
 Zombi – album dei Goblin del 1978

Altro 
 Zombi Baturzo o solo Zombi – personaggio Disney
 Zombi – videogioco del 1990 della Ubisoft
 Zombi!!! – gioco da tavolo
 Zombi filosofico – esperimento mentale in filosofia della mente

Pagine correlate 
 Zombie (disambigua)
 Zombies